Юбилейное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Юбилейное сельское поселение — входит в Баргузинский район, Бурятия.
 Юбилейное сельское поселение — входит в Краснокаменский район, Забайкальский край.
 Юбилейное сельское поселение — входит в Котельничский район, Кировская область.